SimCity – videogioco di simulazione della gestione di una città del 1989 
 SimCity – serie di videogiochi di simulazione creati da Will Wright, sviluppati da Maxis e distribuiti da Electronic Arts
 SimCity – videogioco gestionale del 2013 sviluppato dalla software house Maxis, una filiale di Electronic Arts